Conseil supérieur de l'éducation (CSE) peut désigner :

 : Conseil supérieur de l'éducation, en France, une instance du ministère de l'Éducation nationale.

 : Conseil supérieur de l'éducation, au Québec, une instance du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

 : Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, au Maroc , une instance constitutionnelle .

Références